Caçapava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caçapava do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 Caçapava (ort), São Paulo, 
 Caçapava (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar